

Događaji

Rođenja
Pindar (Πίνδαρος) starogrčki lirski pjesnik.

Smrti